Koeban (rivier), een rivier in het zuiden van Rusland
 Koeban (gebied), de regio rond deze rivier
 Volksrepubliek Koeban
 Sovjetrepubliek Koeban
 Sovjetrepubliek Koeban-Zwarte Zee
 Oblast Koeban, een Russisch oblast
 FK Koeban Krasnodar, een voetbalclub uit Krasnodar
 Koeban (wielerploeg), een Russische wielerploeg